Himalayaia valdiyai är en ringmaskart som beskrevs av Singh och Dar Shukla 1981. Himalayaia valdiyai ingår i släktet Himalayaia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
valdiyai